Cimitero militare austro-ungarico a Bolzano in località San Giacomo
 Cimitero austro-ungarico di Bressanone
 Cimitero austro-ungarico di Brunico
 Cimitero austro-ungarico di Dobbiaco
 Cimitero militare austro-ungarico di Levico
 Cimitero militare austro-ungarico di Merano
 Cimitero militare italiano di Merano
 Cimitero militare tedesco di Merano
 Cimitero austro-ungarico di Ora
 Cimitero militare austro-ungarico a Cittadella
 Cimitero militare austro-ungarico a Polazzo
 Cimitero militare austro-ungarico delle diecimila salme a Goriano, frazione di Comeno